Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1984 года 268 спортсменами (222 мужчины, 46 женщин), выступившими в состязаниях по 23 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 32 медали (14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых), что вывело её на 5 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Италии  на сайте Sports-reference.com

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года